Врубле́вская — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Врублевская, Валерия Васильевна (род. 1938) — украинская советская писательница и драматург.
 Врублевская, Галина Владимировна (род. 1945) — советская и российская писательница, автор городской романтической прозы. Псевдоним 
 Катерина Врублевская — псевдоним израильской писательницы и публициста Керен Певзнер.